Емил Давенпорт Херш (; Топанга, 13. март 1985) је амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{The Dangerous Lives of Altar Boys}- || Френсис Дојл 
|-
| 2002. || || '-{The Emperor's Club}- || -{Сеџвик Бел}-
|-
| 2004. || Девојка из суседства || -{The Girl Next Door}- || Метју Кидман 
|-
| 2004. || || -{The Mudge Boy}- || -{Данкан Маџ}- 
|-
| 2005. || || -{Imaginary Heroes}- || Тим Травис 
|-
| 2005. || || -{Lords of Dogtown}- || Џеј Адамс
|-
| 2007. || || -{Alpha Dog}- || -{Џони Трулав}-
|-
| 2007. || У дивљину || -{Into the Wild}- || -{Кристофер Макандлес}-
|-
| 2007. || || -{The Air I Breathe}- || Тони
|-
| 2008. || || -{Speed Racer}- || -{Speed Racer}- || 
|-
| 2008. || Милк || -{Milk}- || Клив Џоунс || 
|-
| 2009. || || -{Taking Woodstock}- || Били || 
|-
| 2011. || || -{The Darkest Hour}- || Луки
|-
| 2011. || || -{Killer Joe}- || || 
|-
| 2016. || Аутопсија Џејн Доу || -{The Autopsy of Jane Doe}-'' || Остин Тилден ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1985.
Амерички глумци